Мамбет Койчиев (; 1899 год, село Кара-Ой — 1974 год, село Кара-Ой, Ак-Талинский район, Нарынская область) —старший табунщик колхоза «Кара-Ой» Куланакского района, Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1899 году в крестьянской семье в селе Кара-Ой. Трудился табунщиком, старшим табунщиком в колхозе «Кара-Ой» Куланакского района. В 1947 году вырастил 50 жеребят от 50 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1974 году.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1